«Навал» () — португальский футбольный клуб из города Фигейра-да-Фош, в округе Коимбра в Португалии. Был основан в 1893 году, домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу Мунисипал Жозе Бенту Пессоа», вмещающем 12 630 зрителей. Лучшим результатом являются 8-е место в Примейре в сезоне 2009/10. Принципиальными соперниками являются клубы «Униан Лейрия», «Бейра-Мар» и «Академика».

Сезоны в португальской лиге

Известные игроки 
  Энрике Илариу
  Мариу Сержиу
  Жуан Фажарду
  Угу Алмейда
  Педру Таборда
  Леандро Гомес
  Вендерсон
  Вандейр
  Набиль Баха
  Абиодун Агунбиаде

Известные тренеры 
  Марьяну Баррету

Достижения 

{

}

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 
 Блог клуба 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Навал»
Появились в 1893 году в Португалии
Академическая гребля в Португалии